Bulgaars basketbalteam (mannen), mannenteam
 Bulgaars basketbalteam (vrouwen), vrouwenteam